Pachygastrinae — подсемейство насекомых семейства мух-львинок.

Описание 
Как правило небольшие черные мухи. Усики часто с аристой. Длина тела личинок от 4,5 до 10 мм.

Биология 
Имаго многих видов образуют скопления, которые хорошо видны при солнечном освещении. Личинки встречаются в большом количестве в под корой мертвых или умирающих деревьев хвойных и лиственных пород. Личинки афротропического вида Sternobrithes tumidus населяют перегной в основаниях стволов пальмы Raphia gigantea, а личинки ориентального вида Pachygaster piriventris найдены в междоузлиях разлагающихся стеблей бамбука. Пищей личинкам служат микроорганизмы.

Классификация
В мировой фауне известно 561 видов из более 175 родов.

Распространение 
Представители подсемейства встречаются преимущественно в тропических регионах. В Палеарктике обнаружены только 18 родов. В Европе обитают только 4 рода.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны четыре вида Elektrothopomyia saltensis, Elektrothopomyia tzoltzili, Pachygaster antiqua и Pachygaster hymenaea в из отложений миоцена в Доминиканской Республике и Мексике.

Примечания 

Львинки
Подсемейства насекомых